

Codici 
 ETD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Etadunna (Australia)
 ETD -Estimated_time_of_departure (data stimata di partenza)

Altro 
 ETD – dissociazione per trasferimento elettronico, tecnica di frammentazione di ioni in spettrometria di massa